Cobbe Barracks Football Club é um clube de futebol do Malawi. Disputou a primeira divisão pela última vez em 2011/12.

Clubes de futebol do Malawi